Облава — несколько одноимённых кинокартин.
* «Облава» — производство Венгрия, режиссёр Надаши Ласло, 1958.
 «Облава» — оригинальное название «Szegenylegenyek» (), производство Венгрия, 1965.
 «Облава» — оригинальное название «Canicule», производство Франция, в США известен под названием «Dog Day», 1984.
 «Облава» — производство Франция, 1998.
 «Облава» — оригинальное название «La Rafle», производство Франция, 2010.
 «Облава» — производство Польши, 2012.